«Синее море глубоко» (, букв. «Идёт корабль французский») — знаменитая сербская  песня. В основе текста лежит стихотворение «Изгнанники», написанное полковником Сербской королевской армии  зимой 1916 года.

Исторический контекст 

Вступление Болгарии 11 октября 1915 г. в Первую мировую войну на стороне противников Антанты поставило малочисленную сербскую армию в тяжелое положение. Она была охвачена с севера и востока превосходящими австро-венгерскими, германскими и болгарскими силами. Помощь союзников свелась лишь к высадке в октябре в греческом городе Салониках двух французских дивизий для обеспечения правого фланга сербов и некоторой их поддержке артиллерией и боеприпасами.

В исключительно трудных условиях сербская армия, отражая наступление войск германской коалиции, отходила к берегам Адриатики. Около 120 тыс. сербских воинов отступали через заснеженные горы Албании и Черногории под натиском превосходящих сил противника; вместе с ними уходила и значительная часть сербского населения. Этот переход вошёл в историю под названием «Албанская Голгофа». Только после вмешательства российского императора Николая II, настоявшего на эвакуации сербов и взявшего на себя расходы по её организации, французские корабли вывезли сербов из Салоник на остров Корфу. Несколько транспортных судов при этом были потоплены германскими подводными лодками.

Оригинальное стихотворение под названием «Изгнанники» было впервые опубликовано в 1922 году в Югославии во втором издании сборника стихов Б. Милославлевича «Меч и лира». В примечании к изданию 1930 г. говорится: «Эта всем известная сегодня песня поётся с измененным текстом». Б. Милославлевич, который играл на скрипке, был, как считается, и автором мелодии песни.

Текст песни

Русские стихотворные переложения 

Русские поэтические переложения песни были выполнены писателем Константином Филатовым (2004 г.) и регентом православного Детско-юношеского хора во имя прп. Иоанна Дамаскина Ириной Болдышевой (2006 г.). Последний вариант получил известность благодаря выступлениям хора.

Примечания

Ссылки 
 justsomelyrics.com — вариант текста с английским подстрочником
 Сербские песни (пер. К. Филатова)
 Текст песни «Синее море широко» (пер. И. Болдышевой)

См. также 
 Тамо далеко

Песни по алфавиту
Песни Сербии
Песни на сербском языке
Салоникский фронт
Сербские народные песни